ПрАТ — Приватне акціонерне товариство
 Анрік Прат-да-ла-Ріба (1870—1917) — каталонський політичний діяч.

Топонім 

 Прат — муніципалітет у Франції
 Прат — громада в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц
 Авезак-Прат-Лаїтт (фр. Avezac-Prat-Lahitte) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Мовзен-де-Прат (фр. Mauvezin-de-Prat) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Прат-Бонрепо (фр. Prat-Bonrepaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.

Див. також 
 Пра (значення)